Cornland ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Cornland (Illinois)
 Cornland (Louisiana)
 Cornland (Virginia)